Amerikai Egyesült Államok
Signal Hill (Illinois)
Signal Hill (Kalifornia)